Dignathodon är ett släkte av mångfotingar. Dignathodon ingår i familjen Dignathodontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordkrypare
Dignathodon